Między ustami a brzegiem pucharu – powieść Marii Rodziewiczówny
 Między ustami a brzegiem pucharu – polski melodramat kostiumowy z 1987 roku, w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego (na podstawie powieści Marii Rodziewiczówny)